Улица Екатерины Белокур (до 2023 года — Мозырская улица) () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от улицы Тычины до тупика, что южнее автозавода.

Примыкают улицы Николая Неборака, Владимира Дрозда.

История 
Улица проложена после Великой Отечественной войны под названием Мозырская улица — в честь города Мозырь.

С целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь, 21 февраля 2023 года улица получила современное название — в честь украинской советской художници Екатерины Васильевны Белокур, согласно Решению Черниговского городского совета № 29/VIII-7 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у місті Чернігові»).

Застройка 
Улица пролегает в северном направлении с небольшим уклоном на запад. Непарная сторона улицы занята усадебной застройкой, парная — только начало усадебной застройкой, далее большая часть занята коммунальными и промышленными предприятиями. В начале улицы есть проезд к улице Григория Сурабко, где южная сторона занята парной застройкой улицы.

Конец улицы, после примыкания улицы Владимира Дрозда — кладбище бывшего села Коты, поле. Конец улицы без твёрдого покрытия. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова